Palm Springs kan syfta på:

Geografi

USA 

 Palm Springs, Florida – ort, Palm Beach County, 
 Palm Springs – ort, Kalifornien, Riverside County,

Se även
Palm Springs North, Florida